

Geografia
Australia
 Kilburn – località dell'Australia Meridionale

 Canada 
 Kilburn – località del Nuovo Brunswick

Regno Unito
 Kilburn – zona della Greater London
 Kilburn – parrocchia civile del Derbyshire
 Kilburn – parrocchia civile del North Yorkshire

Altro 
 Kilburn – stazione della metropolitana di Londra

Persone 
 Benjamin W. Kilburn – fotografo statunitense
 Clarence E. Kilburn – politico statunitense 
 Henry Franklin Kilburn – architetto statunitense
 Jim Kilburn – giornalista sportivo britannico
 Melanie Kilburn – attrice britannica
 Sam Kilburn – crickettista britannico
 Samuel Smith Kilburn – incisore statunitense
 Steve Kilburn – politico statunitense
 Terry Kilburn – attore
 Tom Kilburn – ingegnere britannico
 William Kilburn – illustratore britannico